17. Светско првенство у одбојци за мушкарце 2010. је одржано у Италији од 25. септембра до 10. октобра 2010. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у шест група са по четири екипе.

Учесници 
На светско првенство директно су се пласирале репрезентације Бразила, као светки првак из 2006. и Италије као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континеталним зонама.

Жреб 

 Жреб је одржан у Риму, Италија 28. октобра 2009. године.

Градови домаћини

Први круг 
Победник добија 2 бода а поражени 1.
По три првопласиране екипе из сваке групе су се пласирале у други круг.
Уколико би две или више екипа имале исти број бодова прво се гледа ко има најбољи поен количник, па сет количник па тек онда међусобни дуел!

Група А — Милано

Група Б — Верона

Група Ц — Модена

Група Д — Ређо Калабрија

Група Е - Торино

Група Ф - Трст

Други круг 
По две првопласиране екипе из сваке групе су се пласирале у трећи круг.

Група Г

Група Х

Група И

Група Л

Група М

Група Н

Трећи круг

Група О

Група П

Група К

Група Р

Завршни круг

Борбе за медаље

5-8. места

9-12. места

Полуфинале 9-12. места

Полуфинале 5-8. места

Полуфинале

За 11. место

За 9. место

За 7. место

За 5. место

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најкориснији играч (МВП):  Мурило Ендреш
 Најбољи поентер:  Ибан Перез
 Најбољи смечер:  Максим Михајлов
 Најбољи блокер:  Симон Робертланди
 Најбољи сервер:  Клејтон Стенли
 Најбољи дизач:  Никола Грбић
 Најбољи либеро: Фердинанд Тиле

Састав победничких екипа

Види још 
 Светско првенство у одбојци за жене 2010.

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства

Светска првенства у одбојци
Спорт у Италији
Одбојка у 2010.